Onderdistrict in Indonesië
 Sekar (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Sekar (Donorojo), een plaats in het regentschap Pacitan in de provincie Oost-Java
 Sekar (Sekar), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java